В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1971, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1971 року, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Гельгу Мастгофф 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Вірджинія Вейд (Переможниця)
 Гельга Мастгофф (фінал)

 Жель Шанфро (півфінал)
 Гельга Шультце (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Italian Open (теніс)